une ancienne ville et l'ancien siège de comté de Caswell en Caroline du Nord ;
 Leasburg, un village du comté de Crawford, dans le Missouri ;
 Leasburg, au Nouveau-Mexique.